Ribera se poate referi la:

 Ribera, Agrigento, comună în Provincia Agrigento, Sicilia din sudul Italiei
 Ribera, Álava, localitate în Spania, Țara Bascilor
 Ribera, Huesca, localitate în Spania, Aragon
 Ribera d'Ebre, comarcă, din provincia Tarragona în regiunea Catalonia
 Ribera del Fresno, oraș din Spania
 Ribera d'Ondara, localitate în Spania în comunitatea Catalonia în provincia Lleida
 Ribera d'Urgellet, localitate în Spania în comunitatea Catalonia în provincia Lleida
 José de Ribera, pictor spaniol